Ljuta (ukrainisch Люта) ist der Name:
 eines Ortes in der Westukraine, Oblast Transkarpatien, siehe Ljuta (Ukraine)
 eines Flusses, welcher durch den obigen Ort fließt, siehe Ljuta (Usch)
 eines Dorfes in Weißrussland im Rajon Brest, siehe Ljuta (Weißrussland)
 eines Flusses in Bosnien und Herzegowina, siehe Ljuta (Neretva)